Sotillo är en spansk kommun (municipio), i provinsen Segovia, i den autonoma comunidaden Kastilien och León. Ytan uppgår till 20,34 km2 och befolkningen till 28 personer (2011). I början av förra seklet hade samhället 308 invånare (1910), 1950 uppgick antalet invånare till 295, men hade 1970 minskat till 126 personer. Trenden nu är en svag men fortgående minskning.

Sotillo bildas av orterna:
 Sotillo (28 inv. INE 2011)
 Fresneda de Sepúlveda (6 inv)
 Alameda (avfolkad)

Demografi

Källor och fotnoter 

Indelningar i Kastilien och Leon
Orter i Kastilien och Leon